Ohorn bezeichnet

 Ohorn, Gemeinde im Landkreis Bautzen, Sachsen
 Javorná (Bražec) (Ohorn), Ortsteil von Bražec, Okres Karlovy Vaty, Tschechien

 Anton Ohorn (1846–1924), Dichter und Schriftsteller